Grigny est un nom propre qui peut se référer à :

Toponyme 

 Grigny, commune française du département du Pas-de-Calais dans les Hauts-de-France ;
 Grigny, commune française de la métropole de Lyon, en région en Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Grigny, commune française du département de l'Essonne, en Île-de-France ;
 Grigny 2, vaste copropriété et quartier de Grigny (Essonne).

Patronyme 

 Alexandre Grigny, architecte du .
 Nicolas de Grigny, compositeur français du .
 Achille Claude Marie Tocip, dit Grigny (1766-1806), général de la Révolution et du Premier Empire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France